Motocyklowe Grand Prix Walencji 2008 – osiemnasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 5 – 26 października 2009 na torze Circuit Ricardo Tormo w Walencji.

MotoGP wyniki

250 cm³ wyniki

125 cm³ wyniki 

 *W wyścigu 125 cm³ Julian Miralles został zdyskwalifikowany za zmianę motocykla.

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie MotoGP 

Motocyklowe Grand Prix Walencji
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2008
2008 w Hiszpanii